Borissowo () ist ein russischer und bulgarischer Ortsname:
in Russland
 Borissowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Moskau der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad
 Borissowo (Leningrad, Gattschina), Dorf im Rajon Gattschina, Oblast Leningrad
 Borissowo (Leningrad, Priosersk), Dorf im Rajon Priosersk, Oblast Leningrad
 Borissowo (Moskau, Kolomna), Dorf im Rajon Kolomna, Oblast Moskau

in Bulgarien
 Borissowo, heute Slawjanowo (Targowischte), Dorf in der Gemeinde Popowo, Oblast Targowischte